

Адміністративні одиниці 
 Тойота (Айті) — місто в Японії, у префектурі Айті
 Повіт Тойота (Хіросіма) — повіт в Японії, у префектурі Хіросіма

Інше 

 «Toyota» — японська автомобільна компанія